Солонець (Salicornia) — рід однорічних рослин родини амарантових.
 Солонець — ґрунт.
 Солонець — годівниця, куди кладуть сіль.

Топонім 

 Солонець () — озеро в Ушацькому районі Вітебської області Білорусь.
 Соланець () — озеро в Полоцькому районі Вітебської області Білорусь.
 Солонець — село Руднянського району Смоленської області Росії.
 Солонець Великий — річка в Чернівецької області, притока Малого Серету.

Див. також 
 Солонець-Тузли — грязево-сольове озеро поблизу села Рибаківка Миколаївській області.
 Солонці